Excentriek, excentrisch of excentriciteit (Latijn: ex centrum = buiten het midden) kan verwijzen naar:
 excentriek (mechaniek), een mechanisme dat een ronddraaiende beweging in een ander soort beweging omzet
 excentriciteit (astronomie), de mate waarin de omloopbaan van een hemellichaam afwijkt van een cirkel
 excentriciteit (gedrag), gedrag dat afwijkt van wat gangbaar is in de maatschappij
 excentriciteit (wiskunde), parameter van een kegelsnede